Kaindorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Kaindorf (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark (inoffiziell auch Kaindorf bei Hartberg)
 Kaindorf an der Sulm, ehemalige Marktgemeinde (Hauptort: Kaindorf) im Bezirk Leibnitz, Steiermark
Gemeindeteile:
 Kaindorf (Gemeinde Weitensfeld), Ort bei Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kaindorf (Gemeinde Zwentendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Kaindorf (Gemeinde Haibach), Ort bei Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Kaindorf (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kaindorf (Gemeinde Leibnitz), Ortschaft von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kaindorf (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortsteil von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kaindorf im Murtal, Ort bei Sankt Georgen ob Murau, Steiermark (Kaindorf-Nord, Kaindorf-Süd)

Siehe auch:
 Keindorf